Wetterling ist ein Ortsname:

 Wetterling (Glonn), Ortsteil von Glonn im Landkreis Ebersberg, Bayern

Wetterling  ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Wetterling (1915–1986), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Wolfgang Wetterling (1932–1994), deutscher Mathematiker